Øre
 a dán korona váltópénze
 a norvég korona váltópénze
Öre
 öre, a svéd korona váltópénze